La SM-koris 1999-2000 è stata la 60ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Teemu Rannikko, Piiloset e  Marcus Grant, 
MVP finali:  Juha Luhtanen, 
Allenatore dell'anno:  Jarmo Laitinen, 
Miglior giovane:  Jarno Mäkelä, 
Sesto uomo:  Petri Jaakkola, 
Giocatore più migliorato:  Vesa Parviainen, 
Miglior difensore:  Greg Joyner, 
Miglior arbitro:  Jorma Ovaska

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000
1999-2000